Testa di Cristo coronato di spine –  dipinto a olio su tavola (36,8x29,2 cm) di Cima da Conegliano.
 Testa di Cristo coronato di spine –  dipinto di Aelbrecht Bouts.